Döbrichau ist der Name zweier Orte in Deutschland:
 Ortsteil Döbrichau der Gemeinde Beilrode in Sachsen, siehe: Döbrichau (Beilrode)
 Ortsteil Döbrichau der Stadt Dornburg-Camburg in Thüringen, siehe: Döbrichau (Dornburg-Camburg)